«The NeverEnding Story» — песня из кинофильма 1984 года «Бесконечная история». Была исполнена певцом Лималем, а написана Джорджио Мородером и Китом Форси (продюсер Джорджио Мородер).

Эта оригинальная версия в исполнении Лималя была в том же 1984 году издана как сингл и достигла 1 места в чартах нескольких стран. Позже песня неоднократно исполнялась и записывалась другими музыкантами.

Список композиций 
 7"-й сингл
 «The NeverEnding Story»
 «Ivory Tower» by Giorgio Moroder

 7"-й сингл
 «The NeverEnding Story» (club mix) — 6:09
 «The NeverEnding Story» (instrumental version) — 5:28

 12"-й макси-сингл
 «The NeverEnding Story» (12" mix) — 5:17
 «The NeverEnding Story» (7" mix) — 3:30
 «Ivory Tower» (12" mix) (instrumental) by Giorgio Moroder — 5:54

 Сингл iTunes
 «The NeverEnding Story» (12" mix) — 5:20
 «The NeverEnding Story» (Giorgio 7" mix) — 3:31
 «The NeverEnding Story» (Rusty 7" mix) — 3:54
 «The NeverEnding Story» (12" dance mix) — 6:08
 «The NeverEnding Story» (12" dub mix) — 5:27
 «Ivory Tower» by Giorgio Moroder — 3:08
 «Ivory Tower» (12" mix) by Giorgio Moroder — 5:55

Чарты и сертификации

Итоговые чарты за год 

1 «The NeverEnding Story» / «L’Histoire Sans Fin»

Сертификации

Версия группы E-girls 

В 2013 году песня в японскоязычной версии под титулом  была издана как сингл японской гёрл-группой E-girls. Это был четвёртый по порядку сингл этой группы.

Продавшись (по данным компании «Орикон») в 40 055 экземплярах в первую неделю, CD-сингл E-girls дебютировал на 2 месте японского недельного синглового чарта (Oricon Weekly Singles Chart).

Итоговые чарты за год

Примечания 

Синглы 1984 года
Песни Лималя
Песни группы E-girls
Песни 1984 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Песни, написанные Джорджо Мородером
Песни, спродюсированные Джорджо Мородером
Песни новой волны
Песни, написанные Китом Форси